Griffo ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Griffo (1450–1518), italienischer Schriftgießer
 Jack Griffo (* 1996), US-amerikanischer Schauspieler
 Young Griffo (1871–1927), australischer Boxer

Griffo ist das Pseudonym von

 Werner Goelen (* 1949), belgischer Comiczeichner